Pendlebury ist der Name von:

 Pendlebury (Salford), Teil von City of Salford bei Manchester
 John Pendlebury (1904–1941), britischer Archäologe
 Richard Pendlebury (1847–1902), britischer Mathematiker und Sammler von Musikalia
 nach diesem benannt Pendlebury Library of Music in Cambridge